Латвійська футбольна Вища ліга 1998 — 7-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона ввосьме поспіль здобув Сконто.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Рига взяв участь у Кубку УЄФА 1999—2000 як переможець Кубку Латвії з футболу 1999.
2. Клуб ЛУ/Даугава (Рига) після закінчення чемпіонату відмовився від подальших виступів у Вищій лізі.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Латвійська вища ліга на rsssf  

1998
Латвія